Эдмунд Форстер (; ,  — , ) — немецкий профессор-психиатр. Сторонник нетрадиционных методов лечения. Считал, что пациент может поправиться после гипнотического воздействия, в ходе которого ему внушалось, что он способен излечиться лишь благодаря своей силе воли.

В 1933 году был убит сотрудниками гестапо из-за попытки опубликовать за границей информацию о ходе лечения Адольфа Гитлера (в то время ефрейтора германской армии) в ноябре 1918 года. По данным британского историка и писателя Дэвида Льюиса, Гитлер лечился у Форстера от потери зрения, вызванной не отравлением при газовой атаке (как гласит общепринятая версия), а самовнушением, при котором глаза были здоровы, но из-за психической блокировки пациент не мог видеть.

Эта версия изложена в книге Льюиса «Человек, который создал Гитлера». Автор считает, что излечение произвело на Гитлера столь сильное впечатление, что у него развился «комплекс собственной избранности», и он поверил в наличие у себя сверхчеловеческих возможностей.

Литература 
 David Lewis: The Man who invented Hitler, 2003, ISBN 0-7553-1148-5. New edition (November 1, 2004), Headline Book Publishing, ISBN 978-0-7553-1149-1 (english)

Ссылки 
 «Триумф воли» Гитлера — результат гипноза
 В годы войны Гитлер был зомбирован
 Фильм «Сеанс гипноза для Адольфа Гитлера» 
 David Edward Post, M.D., «The Hypnosis of Adolf Hitler» 
 Англоязычный сайт, посвященный Форстеру 

Медики Германии
Военные врачи Германии
Преподаватели Грайфсвальдского университета